El nombre de Manuel Castilla puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Manuel Castilla (1918-1980), más conocido como Manuel J. Castilla.
 Manuel Castilla Brito (1872-1942). Militar y revolucionario mexicano que llegó a ser gobernador de Campeche entre 1911 y 1913.